Turniej rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2011 odbył się w meksykańskim mieście Guadalajara w dniach 29–30 października 2011 roku.

Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów pojawiło się po raz pierwszy. W turnieju udział wzięło łącznie 96 sportowców w dwunastoosobowych drużynach reprezentujących osiem krajów, które wywalczyły prawo do uczestnictwa we wcześniejszych eliminacjach. Spotkania odbywały się na nowo wybudowanym Estadio Tlaquepaque o pojemności 1360 osób.

W turnieju triumfowała reprezentacja Kanady pokonując w finale Argentyńczyków, brąz natomiast zdobył zespół Stanów Zjednoczonych.

Uczestnicy i kwalifikacje 
Jako że dyscypliną tą na terenie Ameryk zarządzają dwa regionalne związki rugby, NACRA i CONSUR, odpowiednio na terenie Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, zostały im przyznane po cztery miejsca w turnieju. Automatyczną kwalifikację otrzymał gospodarz i najwyżej klasyfikowane w obu rankingach drużyny, po jednym miejscu zaś oba związki przeznaczyły dla najlepszych zespołów z regionalnych turniejów. Do zawodów mogły przystąpić jedynie reprezentacje uznawane przez Pan American Sports Organization, których związki rugby są zrzeszone w IRB oraz NACRA lub CONSUR.

System rozgrywek 
W zawodach startowało osiem zespołów podzielonych w pierwszej dniu na dwie grupy po cztery zespoły rywalizujące systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami. W drugim dniu zawodów odbyła się faza play-off z udziałem wszystkich zespołów, obejmująca ćwierćfinały, półfinały i mecze o miejsca.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Statystyki 
Po zakończonym turnieju organizatorzy przedstawili statystyki drużynowe oraz indywidualne.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Rugby 7 na igrzyskach panamerykańskich
Igrzyska Panamerykańskie 2011
2011 w rugby union
Rugby union w Meksyku